Sternhagen può riferirsi a:
 Frances Sternhagen – attrice statunitense
 Sternhagen – frazione del comune tedesco di Nordwestuckermark